Манасија има више значења:

 Манасија
 Манасија (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Манасија (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Манасија (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији